Vulcănești poate însemna:
 Localități din Republica Moldova
 Vulcănești - oraș din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
 Vulcănești - este o localitate în componenâa comunei Ciorești (Raionul Nisporeni)
 Vulcănești (stație c.f.) - stație de cale ferată din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia

Vezi și 
 Vulcan (dezambiguizare)
 Vulcănescu (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova